I. István néven ismert személyek:
I. István pápa (200 körül – 357)
I. (Szent) István magyar király
I. István moldvai fejedelem (1394–1399)
I. István horvát király

Kapcsolódó szócikkek 
Szent István (egyértelműsítő lap)